Villa Lacchia est une historique résidence de style art nouveau d'Ivrée au Piémont en Italie.

Histoire 
La villa prend sa forme actuelle lors des œuvres de remodelage d'un ancien bâtiment du , réalisées entre 1910 et 1911 par l'architecte Tito Lacchia, propriétaire de l'immeuble.

Notes et références

Notes

Références 

Lacchia
Architecture Art nouveau en Italie